Wildcard  — седьмой студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Миранды Ламберт, изданный 1 ноября 2019 года на студии RCA Records Nashville. Диск достиг четвёртого места в американском хит-параде Billboard 200 и первого в UK Country Albums (Великобритания) и Top Country Albums (США).
В 2021 году получил премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, включая такие, как Rolling Stone, Pitchfork, Slant Magazine. Диск дебютировал на четвёртом месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 53,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 44,000 копии альбома. Это шестой подряд альбом Ламберт, попавший в лучшую десятку top-10 в США, включая чарттоппер Platinum (№ 1 в 2014 году).
Также он возглавил кантри-чарт США Top Country Albums. Это произошло в 7-й раз в карьере Ламберт и теперь она вместе с Кэрри Андервуд и Долли Партон делит третье место по этому показателю среди женщин, уступая лишь Рибе Макинтайр (13) и Лоретте Линн (10). Абсолютный здесь лидер Джордж Стрейт (27 чарттопперов в кантри-чарте). Ранее Ламберт лидировала с дисками Kerosene (2005), Crazy Ex-Girlfriend (2007), Revolution (2009), Four the Record (2011), Platinum (2014) и The Weight of These Wings (2016).

Награды 
На прошедшей 14 марта 2021 года 63-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» «Wildcard» был удостоен премии «Грэмми» в категории «За лучший кантри-альбом». Также был номинирован на премию Country Music Association Awards в категории «Альбом года».

Список композиций 
По данным Rolling Stone.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Miranda Lambert — It All Comes Out in the Wash (Official Video)

Кантри-альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы RCA Records
Альбомы Миранды Ламберт
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом